Потапова Алла В'ячеславівна (*1933) — радянська і українська дитяча письменниця, громадська діячка

 Потапова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область, Росія

Див. також 
 Потапов